Фудбал на Летњим олимпијски играма је постао олимпијски спорт од Летњих олимпијских игара 1908. у Лондону (у 1896, 1900 и 1904 имао је статус демонстрационог спорта). Олимпијске игре су биле прво такмичење где су игране међународне утакмице у фудбалској историји. Од првог турнира до данас фудбалски турнир је претрпео неколико измена због увођења професионализма, оснивања Светског првенства али и развоја фудбала у свету.

Историја 
Фудбал се први пут на Олимпијским играма појавио у њиховом другом издању, 1900. године у Паризу. На Олимпијским играма 1908. године учествовало је шест репрезентација, док је на Играма у Шведској 1912. године учествовало 12 селекција које су чинили аматерски играчи. Уругвај и Аргентина су биле прве репрезентације из Јужне Америке које су се прикључиле Олимпијским играма, 1924. године у Паризу. Фудбал се до сада појавио 26 пута на Олимпијским играма, са изузецима 1896. и 1932. године. Женски фудбалски турнир на Олимпијским играма уведен је 1996. године у Атланти, а убедљиво најуспешнија репрезентација је САД, са четири златне медаље. У мушкој конкуренцији највише освојених медаља има Бразил – шест, док су Мађарска и Велика Британија репрезентације са највише златних медаља, по три.

Фудбалска такмичења на Летњим олимпијским играма

Промене правила 
Међународни олимпијски комитет је на Олимпијским играма у Лос Анђелесу 1984. године допустио професионалним фудбалерима да наступају за своје репрезентације. Та одлука се није допала челницима ФИФА, који су фудбалски турнир на Олимпијским играма видели као конкуренцију, те због тога поменуто правило званично није усвојено. Од Игара у Атланти 1996. године репрезентације могу да имају највише три фудбалера који имају преко 23 године, док сви остали морају да буду млађи. Жене немају ограничење у годинама, те се због тога подједнако важним сматра титула на Олимпијским играма и Светском првенству.

Србија на Олимпијским играма 
Србија је као самостална држава једном учествовала на фудбалском турниру на Олимпијским играма, 2008. године у Пекингу. Србија је тада заузела 12. место након што је одиграла нерешено са Аустралијом, а потом изгубила од Обале Слоноваче и Аргентине. Први гол за репрезентацију Србије на Олимпијским играма постигао је Слободан Рајковић.

Занимљивости 
Бразилски фудбалер Нејмар постигао је најбржи гол у историји Олимпијских игара, пошто је у полуфиналу против Хондураса 2016. године затресао противничку мрежу након 14 секунди од почетка утакмице. Укупно 34 репрезентације освајале су медаље на Олимпијским турнирима у мушкој конкуренцији. Највише погодака на једном турниру Олимпијских игара постигао је мађарски фудбалер Ференц Бене, који је 12 пута затресао противничку мрежу 1964. године у Токију. Највише голова у историји Олимпијских игара постигао је Софус Нилсен, који је дао 14 голова наступајући за Данску 1908. и 1912. године. Осам различитих репрезентација освајало је медаљу на турниру за жене. Актуелни шампион у мушкој конкуренцији је Бразил, док је у женској Немачка.

Мушкарци

Освајачи медаља

Биланс медаља 
Стање након Олимпијских игара 2020.

Учешћа и пласман репрезентација 

*= дисквалификација

Жене

Освајачице медаља

Биланс медаља

Учешћа и пласман репрезентација

Референце

Литература

Спољашње везе 

 ФИФА
 Олимпијске игре 
 Токио 2020